Erik Bengtsson kan avse:

Erik Bengtsson (artist), en svensk operettartist och teaterchef 
Erik Bengtsson (militär), en svensk militär (generallöjtnant) och chefen för armén 1984-1990

Se även
Eric Bengtson
Erik Bengtson